АГО — неіснуюча нині німецька авіабудівна компанія, що існувала з 1911 по 1945.

Утворена в 1911 в Мюнхені як компаніяFlugmaschinenwerke Gustav Оттo Густавом Отто, сином Ніколауса Отто — винахідника чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння.

Продукція 
 AGO C.I — патрульний літак
 AGO C.II — патрульний літак
 AGO C.IIw — протичовновий літак
 AGO C.IV — патрульний літак
 AGO C.VII — патрульний літак
 AGO C.VIII — патрульний літак
 AGO S.I — штурмовик
 AGO D.V.3
 AGO Ao 192 — кур'єрський літак

Інші значення 

 Аргонавт — білки, що беруть участь у РНК інтерференції

Багатозначні терміни